Culler ist der Name folgender Personen:

 Dick Culler (1915–1964), US-amerikanischer Baseballspieler (Shortstop)
 Glen Culler (1927–2003), US-amerikanischer Elektrotechniker
 Jonathan Culler (* 1944), US-amerikanischer Literaturwissenschaftler (Cornell University)
Marc Culler (* 1953), US-amerikanischer Mathematiker

Siehe auch:
 Colour